Rho1 Sagittarii ou ρ1 Sagittarii
 Rho2 Sagittarii ou ρ2 Sagittarii